«Индепендье́нте Медельи́н» () — колумбийский футбольный клуб из города Медельин. Клуб является шестикратным чемпионом Колумбии и семь раз финишировал на втором месте.

История 
Клуб был основан 15 апреля 1913 года. С момента введения профессионализма в 1948 году, «Индепендьенте» шесть раз выиграл чемпионат Колумбии, а также дважды завоевал Кубок страны. За более чем 70 лет «Индепендьенте Медельин» лишь четыре сезона провёл во Втором дивизионе — в 1952, 1953, 1958 и 1971 годах.

«Медельин», как зачастую называют эту команду, девять раз участвовал в розыгрышах Кубка Либертадорес и дошёл до полуфинала этого престижнейшего клубного соревнования Южной Америки в 2003 году.

Главным соперником клуба являются соседи по городу и стадиону — «Атлетико Насьональ».

Достижения 
  Чемпион Колумбии (6): 1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II, 2016-I
  Вице-чемпион Колумбии (7): 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2018-II
  Обладатель Кубка Колумбии (3): 1981, 2019, 2020
  Финалист Кубка Колумбии (1): 2017
  Финалист Суперлиги Колумбии (1): 2017
 Участник полуфинала Кубка Либертадорес (1): 2003

Участие в международных турнирах 
 Кубок Либертадорес (9): 1967, 1994, 2003, 2005, 2009, 2010, 2017, 2019, 2020
 Южноамериканский кубок (4): 2006, 2016, 2017, 2018
 Кубок КОНМЕБОЛ (1): 1995

Знаменитые игроки 
  Херман Кано
  Омар Корбатта
  Хуан Мануэль Морено
  Хосе Пекерман
  Альдо Бобадилья
  Хосе Мануэль Веласкес
  Сегундо Кастильо
  Франко Наварро
  Уго Сотиль
  Карлос Агилера
  Антонио Сакко
  Хуан Карлос Тоха
  Леонель Альварес
  Иван Валенсиано
  Карлос Вальдеррама
  Эрнан Дарио Гомес
  Эрнесто Диас
  Рене Игита
  Хайме Кастрильон
  Роберто Карлос Кортес
  Маурисио Молина
  Элкин Мурильо
  Андрес Ороско
  Луис Амаранто Переа
  Луис Карлос Переа
  Джон Рестрепо
  Джованни Эрнандес
  Хуан Карлос Летельер
 Хуан Куадрадо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт